Mansergh (nazwisko)
 Mansergh (Kumbria) – wieś w Anglii
 Mansergh Snowfield – pole śnieżne na Antarktydzie
 Mansergh Wall – klif na Antarktydzie